Název Dolní Újezd má více obcí:
 Dolní Újezd (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Dolní Újezd (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy